Thiasophila är ett släkte av skalbaggar som beskrevs av Ernst Gustav Kraatz 1856. Thiasophila ingår i familjen kortvingar. 

Kladogram enligt Dyntaxa:

Källor 

Kortvingar
Thiasophila